Taubertal steht für:

 Tal entlang des Flusses Tauber in der Region Tauberfranken
 Taubertalbahn, 100,3 Kilometer lange eine Eisenbahnverbindung, überwiegend entlang des Taubertals
 Taubertalbrücke, Autobahnbrücke der A 81 über das Taubertal
 Taubertal-Festival, Musikfestival in Rothenburg ob der Tauber
 Taubertalradweg, Radwanderweg
 Taubertal 100, Ultramarathon, der überwiegend entlang des Taubertalradwegs verläuft
 Taubertal bei Bieberehren, Teil des Naturraums Tauberland
 Unteres Taubertal, Schutzgebiet